HMS „Aetna” („Etna”) – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty brytyjskiej Royal Navy:
 HMS „Aetna” – 8-działowy brander z końca XVII wieku
 HMS „Aetna” – 8-działowy brander z lat 30. XVIII wieku, ex „Mermaid”
 HMS „Etna” – 8-działowy brander z lat 50. XVIII wieku, ex „Charlotte”, przebudowany na slup w 1756 roku
 HMS „Etna” – 8-działowy brander z lat 70. XVIII wieku, ex „Borryan”, przemianowany na HMS „Scorpion” i przebudowany na slup w 1771 roku
 HMS „Aetna” – 8-działowy moździerzowiec z lat 70. XVIII wieku
 HMS „Aetna” – ex-francuska 20-działowa korweta „Etna” typu Etna z końca XVIII wieku, zdobyta w 1796 roku i przemianowana w 1797 roku na HMS „Cormorant”
 HMS „Aetna” – 8-działowy moździerzowiec z początku XIX wieku, ex „Success”
 HMS „Aetna” – 6-działowy moździerzowiec z lat 20. XIX wieku, przebudowany w 1826 roku na okręt hydrograficzny
 HMS „Aetna” – 14-działowa pancerna bateria pływająca typu Aetna z lat 50. XIX wieku
 HMS „Aetna” – 16-działowa pancerna bateria pływająca typu Aetna z lat 50. XIX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów